Simon Aspelin och Julian Knowle var regerande mästare men slogs ut i andra omgången mot Igor Kunitsyn och Dmitrij Tursunov.

Bob Bryan och Mike Bryan vann i finalen med 7-6(5), 7-6(10) mot Lukas Dlouhy och Leander Paes.

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Undre halvan

Sektion tre

Sektion fyra

US Open i tennis 2008